Игры в Группе B на чемпионате мира 2014 года проходили с 13 по 23 июня 2014 года. Группа состояла из сборных Испании, Нидерландов, Чили  и Австралии.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграла с командой, занявшей 2-е место в Группе A, а команда, занявшая 2-е место, сыграла с победителем Группы A.

Команды

Таблица 

Время указано местное (UTC-4 для Куябы, UTC-3 для остальных городов).

Для перевода к времени участников: Нидерланды и Испания используют центральноевропейское летнее время. Австралия использует часовые пояса летом от UTC+08:00 до UTC+11:00. Чили использует южноамериканское восточное время и центральноамериканское время.

1 тур

Матч № 3. Испания — Нидерланды 

Особенности матча
 Сборные Испании и Нидерландов являются финалистами чемпионата мира 2010 года в ЮАР.
 Последний раз сборная Испании пропускала 5 мячей в одном матче ровно 51 год назад — 13 июня 1963 года. В тот день сборная Испании уступила сборной Шотландии со счётом 2:6..
 Сборная Испании установила рекорд чемпионатов мира — самое крупное поражение (1:5) действующего чемпиона мира в своём стартовом матче чемпионата.

Матч № 4. Чили — Австралия

2 тур

Матч № 19. Испания — Чили 

Особенности матча
 Подопечные Висенте дель Боске потерпели второе поражение кряду, досрочно лишились шансов на выход в плей-офф первенства мира и сдали полномочия чемпионов мира.
 Это не первый подобный случай: в 1950 году конфуз случился с итальянцами, в 1966-м ни с чем уехали из Англии бразильцы, в 2002 году катастрофу потерпели французы, а восемью годами позже пострадавшими во второй раз оказались итальянцы.
 Испанцы первыми из чемпионов мира проиграли два стартовых матча подряд, а также пропустили в свои ворота семь мячей.
 Чилийцы одержали первую победу над испанцами в истории.

Матч № 20. Австралия — Нидерланды

3 тур

Матч № 35. Австралия — Испания

Матч № 36. Нидерланды — Чили 

Особенности матча
 Сборная Чили в третий раз подряд вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по футболу 2014
 Информация о чемпионате мира на сайте ФИФА  

Чемпионат мира по футболу 2014